Брод може имати више значења:

 Брод, превозно средство на воденим површинама, пловни објекат
 Бродић, пловно средство и објекат средње величине, мали брод
 Брод (пријелаз), назив за мјесто гдје се прелази(ла) ријека
 Пребродити, прећи преко воде, или у пренесеном значењу, превазићи препреку
 Дрвени брод, врста брода направљена од дрвета
 Војни брод, врста брода намјењена за ратне и војне сврхе
 Ратни брод, војни брод чија је сврха ратовање
 Линијски брод, врста ратног брода
 Капитални брод, врста ратног бода 
 Бојни брод, врста ратног брода
 Брод светионик, усирдени пловни објекат у служби светионика 
 Једрењак, врста брода који се покреће уз помоћ једра или једара
 Галија (брод), врста брода на механички погон уз помоћ весала
 Бродоградња, научна област и индустрија која се бави изградњом бродова
 Бродоградилиште, мјесто изградње бродова
 Бродолом, поморска несрећа
 Бродоломци, преживјели након поморске несреће
 Брод (архитектура), појам из црквене архитектуре
 Брод (ТВ филм)

или:

 Брод, место на ком се река може прегазити, газ

или:

 Брод (Република Српска) (раније Босански Брод и Српски Брод), град у истоименој општини, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Брод (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Брод (Црна Трава), насеље у општини Црна Трава, Србија
 Брод (Штрпце), насеље у општини Штрпце, Косово и Метохија, Србија
 Брод (Гора), насеље у општини Гора, Косово и Метохија, Србија
 Брод (Брчко), насеље у општини Брчко, Дистрикт Брчко, Босна и Херцеговина
 Брод (Новаци), насеље у општини Новаци, Северна Македонија

или:

 Стари Брод, насеље у општини Рогатица, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Кокин Брод, насеље у општини Нова Варош, Србија
 Славонски Брод, град у општини Славонски Брод, Хрватска
 Македонски Брод (раније Јужни Брод), град и седиште истоимене општине, Северна Македонија

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Брод“
 Бродоградилиште (вишезначна одредница)
 Бродац